Карлос Арвело Гевара (; 1 июня 1784, Гюйгюе, Карабобо — 17 октября 1862, Майкетия, Венесуэла) — венесуэльский врач, политик, Венесуэлы,  и государственный советник (1849—1859). Первый военный врач Венесуэлы, сыграл важную роль в создании служб здравоохранения в своей стране. Участник войны за независимость Венесуэлы.

Биография 
Окончил Королевский и Папский университет Каракаса. В 1810 году получил степень доктора медицины.

Принимал участие в борьбе с эпидемией лихорадки в Арагуа.

С 1810 года участвовал в войне за независимость испанских колоний в Америке. Вступил в патриотическую армию, боровшуюся против испанского колониального господства, приведшую к независимости Венесуэлы от Испании. Служил капитаном-хирургом, а позже стал директором военного госпиталя Каракаса (1811). Участвовал в сражениях при Вигириме, Ла-Виктории и Сан-Матео, получил серьёзное пулевое ранение в грудную клетку, что заставило его уйти с военной службы.

В 1813 году Симон Боливар назначил его главным хирургом венесуэльской армии, а позже главным хирургом страны. До обретения Венесуэлой независимости в 1821 году практиковал как хирург в Каракасе.

После чего был профессором Центрального университета Венесуэлы, участвовал в создании там медицинского факультета. Участник проекта реформирования Королевского и Папского университета Каракаса (1822). В 1827 году Арвело Гевара был назначен директором кафедры внутренней патологии и терапии университета. С 1834 года — вице-президент Центрального университета Венесуэлы. В течение двадцати лет занимал кафедру практической и внутренней медицины.

Соучредитель Общества здравоохранения Венесуэлы (1822). В 1852 году руководил экспериментальными исследованиями по лечению кори во время эпидемии, разразившейся в Венесуэле.

Член Совета по отмене рабства (1855).

16 декабря 1942 года его останки были перенесены в Национальный пантеон Венесуэлы.

Память 
 В его честь назван муниципалитет Карлос-Арвело в штате Карабобо и военный госпиталь в Каракасе.
 В 1964 году почта Венесуэлы выпустила марку, посвящённую Карлосу Арвело Геваре.

Ссылки 
 Doctor Carlos Arvelo Guevara, eminente médico, valeroso capitán
 Carlos Arvelo Guevara

Политики Венесуэлы
доктора медицины
Преподаватели Центрального университета Венесуэлы
Выпускники Центрального университета Венесуэлы
Хирурги Венесуэлы
Похороненные в Национальном пантеоне Венесуэлы